Olé peut désigner :
en premier lieu, , interjection espagnole marquant l'approbation, initialement utilisée par les spectateurs lors des corridas ;
Olé, quotidien sportif argentin en espagnol, appartenant au groupe Clarín ;
 , film italien de Carlo Vanzina sorti en 2006.

Voir aussi